Kunstuhr bezeichnet

speziell
 Kunstuhr (Heilbronn)
 Kunstuhr von Josef Greß